Nikolaj Kolev (1950) bolgár evezős, olimpikon
 Nikolaj Kolev (1968) bolgár diszkoszvető, olimpikon
 Nikolaj Kolev (1973) bolgár evezős, olimpikon
 Nikolaj Kolev (1978) bolgár súlyemelő, olimpikon